Ernest Blachère (1837-1904), est un homme politique français ;
 Louise Blachère (1989-), est une actrice française ;
 Patrice Blachère (1960-), est un joueur français de rugby ;
 Régis Blachère (1900-1973), est un orientaliste - arabisant - français ;
 Antoine Blachère (1987-), Pompe a air chez Clauger ;
 Marie Blachère, est une chaîne française de boulangerie fondée en 2004.

Patronyme français